Alejandro Davidovich Fokina era il detentore del titolo, ma non ha potuto partecipare per avere superato il limite d'età.

Tseng Chun-hsin ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Jack Draper con il punteggio di 6–1, 62–7, 6–4.

Teste di serie

  Tseng Chun-hsin (campione)
  Sebastián Báez (primo turno)
  Sebastian Korda (primo turno)
  Hugo Gaston (terzo turno)
  Nicolás Mejía (semifinale)
  Timofei Skatov (terzo turno)
  Adrian Andreev (secondo turno)
  Naoki Tajima (primo turno)

  Facundo Díaz Acosta (primo turno)
  Dalibor Svrčina (secondo turno)
  Tristan Boyer (terzo turno)
  Carlos López Montagud (primo turno)
  Filip Cristian Jianu (primo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
  Drew Baird (secondo turno)
  Aidan McHugh (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2018